Klimovsky puede hacer referencia a:

Gregorio Klimovsky (1922-2009), matemático y filósofo argentino.
León Klimovsky (1906-1996), director de cine argentino.